

Architettura 
 Museo Grévin – museo delle cere di Parigi in Francia
 Musée Grévin de La Rochelle – museo a La Rochelle in Francia
 Musée Grévin Montréal – museo canadese

Persone 
 Alfred Grévin (1827-1892) – disegnatore e scultore francese
 Benoît Grévin (1973) – scrittore francese
 Gilles Grévin (1947) – politico francese
 Jacques Grévin (1539-1570) – drammaturgo francese